Mac Fáeláin est un nom propre irlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ailill mac Fáeláin (Moyen Âge), roi d'Osraige en Irlande gaélique ;
 Bran mac Fáeláin (mort en 838), roi de Leinster du sept Uí Dúnchada des Uí Dúnlainge en Irlande ;
 Cellach mac Fáeláin (mort en 966), roi de Leinster du sept Uí Dúnchada des Uí Dúnlainge ;
 Cú Cherca mac Fáeláin (mort en 712), roi d'Osraige dans l'actuel comté de Kilkenny en Irlande ;
 Lorcán mac Fáeláin (mort en 943), roi de Leinster du sept Uí Dúnchada des Uí Dúnlainge ;
 Ruaidrí mac Fáeláin (mort en 785), roi de Leinster du sept Uí Fáeláin issu des Uí Dúnlaing.

Patronyme irlandais